

Ботаніка 
 Каштан — рід рослин родини букових
 Гіркокаштан звичайний або кі́нський кашта́н звича́йний — багаторічна рослина родини сапіндових
 Каштан їстівний  — багаторічна листопадна рослина родини букових
 Eleocharis dulcis або китайський водяний каштан  — рослина роду ситняг
 Inocarpus fagifer або полінезійський каштан  — вид квіткових рослин родини бобові

Персоналії 
 Дрор Каштан — (,  1 жовтня 1944, Петах-Тіква) — ізраїльський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер

Техніка 
 Татра Т3UA3 «Каштан» — український частково низькопідлоговий трамвай.
 Каштан — клас радянських двопалубних пасажирських теплоходів, що випускався заводом «Ленінська кузня».
 Каштан — експортне найменування радянського та російського корабельного 30 мм автоматичного зенітного ракетно-гарматного комплексу (ЗРГК).

Топонім 
 Каштан  — селище у Красноярському краю Росії

Інше 
 Каштан — міжнародний молодіжний фестиваль циркового мистецтва, який проводиться у Києві.
 «Каштан» — колишній швидкий фірмовий пасажирський поїзд № 26/25 сполученням Київ — Кисловодськ.
 «Каштан» — колишній швидкий фірмовий пасажирський поїзд № 30/29, що сполучав столиці трьох країн (Київ — Варшава — Берлін). Останній рейс здійснив з Києва 30 вересня 2012 року.
 Каштан (магазин) — мережа магазинів у Києві, що торгували за валютні сертифікати (аналог магазинів «Бєрьозка» у Росії 1961—1991 рр.)

Див. також 
 Каштани